Die Indianapolis Tennis Championships 2008 waren ein Tennisturnier, das vom 14. bis 20. Juli 2008 in Indianapolis stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Hartplatz gespielt. In derselben Woche wurden in Amersfoort die Dutch Open Tennis, in Umag die ATP Studena Croatia Open sowie in Kitzbühel die Austrian Open gespielt. Letztere gehörten zur Kategorie der International Series Gold, während die Turniere in Indianapolis, Umag und Amersfoort zur niedriger dotierten Kategorie der International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war Dmitri Tursunow, der im Finale dem Turniersieger Gilles Simon mit 4:6, 4:6 unterlag. Damit errung Simon seinen vierten Titel der Karriere im Einzel. Im Doppel waren Juan Martín del Potro und Travis Parrott die Titelverteidiger. Beide traten in diesem Jahr nicht wieder an. Der Titel wurde von Ashley Fisher und Tripp Phillips gewonnen, die sich im Finale gegen Scott Lipsky und David Martin mit 3:6, 6:3, [10:5] durchsetzten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 500.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 525.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 12. bis 13. Juli 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel der ATP-Homepage (PDF; 36 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 76 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 32 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Indianapolis